Гальи́фа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 16,2 км². Население — 215 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Información de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Gallifa en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны